Homathko peut être
 le Homathko, fleuve canadien de Colombie-Britannique ;
 le champ de glace Homathko, champ de glace canadien de Colombie-Britannique  ;
 le parc provincial Homathko Estuary, parc provincial de Colombie-Britannique au Canada ;
 le Homathko Peak, montagne en Colombie-Britannique au Canada.

Voir aussi